Guanare (grad), grad u Venezueli
 Zračna luka Guanare, pored grada
 Guanare (rijeka), rijeka u Venezueli
 Guanaré, pleme Indijanaca nastanjeno u 17. i 18. stoljeću duž rijeke Itapecurú na području današnjeg Brazila